Eunic, poeta còmic de l'antiga Grècia
 Eunic de Mitilene, escultor de l'antiga Grècia